Peternell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Peternell (* 1981), südafrikanischer Vielseitigkeitsreiter 
 Karl Friedrich Peternell (um 1815–um 1877), deutscher Orgelbauer
 Ilse Peternell (1928–2011), österreichische Schauspielerin
 Thomas Peternell (* 1954), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer